Сюй Вэй (художник) () — китайский художник.
 Сюй Вэй (музыкант) () — современный китайский рок-музыкант.